De veritate (Über die Wahrheit) steht für folgende philosophische Schriften:

 De veritate (Anselm von Canterbury) von Anselm von Canterbury
 De veritate (Herbert von Cherbury) von Edward Herbert von Cherbury